Fodé Camara ist der Name folgender Personen:

* Fodé Camara (Fußballspieler, 1973) (Bafode Camara; * 1973), guineischer Fußballspieler 
 Fodé Camara (Fußballspieler, 1988) (Fodé Kuffour Camara; * 1988), guineischer Fußballspieler 
 Fodé Camara (Fußballspieler, 1998) (* 1998), guineischer Fußballspieler 
 Fodé Camara (Fußballspieler, 2002) (* 2002), guineischer Fußballspieler